Дунаферр — одна з назв Дунайського металургійного комбінату в Угорщині.
 Дунаферр — футбольний клуб з міста Дунауйварош в Угорщині.